«Наследник» — несколько фильмов с таким русским названием:
 «Наследник» — французский фильм 1973 года режиссёра Филиппа Лабро.
 «Наследник» — российский фильм 2002 года режиссёра Владимира Любомудрова.